Jimmy Jones puede referirse a varias personas:

 Jimmy Jones (1928-2014), futbolista y entrenador británico.
 Jimmy Jones (1937-2012), cantautor estadounidense.
 Jimmy Jones (1945-), baloncestista estadounidense.
 Jimmy Jones motociclista británico.